S:t Görans kyrka. Kyrka på flera orter:

 S:t Görans kyrka, Mariehamn på Åland
 S:t Görans kyrka, Stockholm
 S:t Görans kapell, ett litet kapell som finns på Kjesäters folkhögskola i Vingåker
 S:t Görans kyrkoruin, en kyrkobyggnad (ruin) i Visby stift i Visby på Gotland